Саградо Коразон има више значења:

 Саградо Коразон (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Саградо Коразон (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Саградо Коразон (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Саградо Коразон, Лос Гутијерез (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Саградо Коразон (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Саградо Коразон (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Саградо Коразон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Саградо Коразон (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику